Колонијал Хајтс има више значења:
 Колонијал Хајтс (Тенеси)
 Колонијал Хајтс (Вирџинија)